Westring steht für:
 Westring (Quartier), ein Wohnquartier in Wuppertaler Stadtbezirk Vohwinkel benannt nach der Straße Westring
 Linzer Westring, ein Autobahnprojekt in Oberösterreich

Westring ist der Familienname folgender Personen:
 Johan Peter von Westring (1753–1833), schwedischer Mediziner
 Niklas Westring (1797–1882), schwedischer Arachnologe

Siehe auch:
 S-Bahn Westring Köln
 Ostring
 Nordring
 Südring
 Vestring